Molekulska formula -{C20H25NO3}- se može odnositi na:

 Benaktizin
 Difemerin
 Dimenoksadol
 Traksoprodil